El nombre Derrick Coleman puede referirse a:

 Derrick D. Coleman, un exjugador de baloncesto estadounidense, que fue profesional en la NBA hasta el año 2005, fecha de su retirada.
 Derrick Coleman, un jugador de fútbol americano que juega en la posición de corredor para Seattle Seahawks de la NFL.